Асса (Еро)
 Аса — інша назва аасахської мови

Див. також 
 Асса
 Ейса